Santiago de Chuco (stad), een stad in Peru
Santiago de Chuco (provincie), een provincie van Peru
Santiago de Chuco (district), een district van Peru